

Toponyme 

 Roquemaure, commune française du département du Gard ;
 Roquemaure, commune française du département du Tarn ;
 Roquemaure, municipalité québécoise de la MRC d'Abitibi-Ouest.
 La grotte de Roquemaure, occupée au Vérazien, située à Saint-Amancet (Tarn).

Voir aussi 

 Rocamora, variante ibérique de Roquemaure.